Apollonios ou Apollonius (en grec ancien  / ) est un nom d'origine grecque qui désigne notamment :

Personnalités 
 Apollonios de Cyrène ou Apollonios Cronos, philosophe grec () 
 Apollonios de Myndos, astrologue et astronome grec ()
 Apollonios de Rhodes, poète et grammairien grec  () 
 Apollonios de Perga ou de Perge, géomètre et astronome grec ()
 Apollonius d'Ephèse (fl. 180-210), écrivain ecclésiastique de l'époque antique
 Apollonios de Tralles, sculpteur ()
 Apollonios fils de Mnesthée, officier au service du royaume séleucide ()
 Apollonios de Cœlé-Syrie, gouverneur de Cœlé-Syrie en 147 av. J.-C. 
 Apollonios Molon, rhéteur grec établi à Rhodes () 
 Apollonios de Tyr, philosophe stoïcien () 
 Apollonios d'Athènes, sculpteur grec hellénistique ()
 Apollonios le Sophiste, grammairien grec d'Alexandrie ()
 Apollonios de Tyane, philosophe et thaumaturge  () 
 Apollonios Dyscole, grammairien grec d'Alexandrie ()
 Apollonios de Chalcédoine est un philosophe stoïcien ().

Saints chrétiens 
 Saint  (), évêque de Brescia et saint italien. Sa fête est célébrée le 7 juillet.
 Apollonius de Thèbes († 305 ou 311) ou Apollonios, lecteur, avec Philémon de Thèbes, joueur de cithare, et leurs compagnons, le gouverneur Arien et ses quatre gardes du corps, martyrs à Thèbes en Égypte sous Dioclétien ; saints chrétiens fêtés le 8 mars en Occident et le 14 décembre en Orient.
 Apollonius ( ou  ?), avec Nicandre ou Nicanor, Marcien, Léonide, Arrios, Gorgios, Hyperechios, Selinias, Irène et Pammon (ou Pambo), martyrs en Égypte ; fêtés le 5 juin.

Astronomie 
 Apollonius est un cratère d'impact sur la face visible de la Lune.